Porte-lance peut avoir différentes significations en français :

Zoologie 
 Porte-lance, sorte d'oiseaux-mouches à long bec, classés dans deux genres différents de la famille des Trochilidae 
 Porte-lance de Louise - Doryfera ludovicae
 Porte-lance de Jeanne - Doryfera johannae
 Porte-lance d'Équateur - Androdon aequatorialis
 Porte-lance (Cidaris cidaris), un oursin à grandes épines épaisses

Divers 
 porte-lance
 Soldat armé d'une lance
 Pompier tenant une lance d'incendie

Nom d'oiseau ambigu